Командный чемпионат мира 2001 — проходил с 12 по 20 октября в Ереване (Армения).

Участники

Турнирная таблица

Результаты участников команд-призёров 
Украина
 Василий Иванчук — 4 из 7;
 Руслан Пономарёв — 5½ из 7;
 Владимир Баклан — 3 из 6;
 Вячеслав Эйнгорн — 4 из 5;
 Олег Романишин — 2½ из 4;
 Вадим Малахатько — 2½ из 3.
Россия
 Пётр Свидлер — 4½ из 8;
 Алексей Дреев — 3½ из 6;
 Александр Грищук — 3 из 5;
 Сергей Рублевский — 4½ из 5;
 Константин Сакаев — 3½ из 5;
 Александр Мотылёв — 2 из 3.
Армения
 Владимир Акопян — 5 из 7;
 Рафаэль Ваганян — 4½ из 6;
 Смбат Лпутян — 4 из 7;
 Карен Асрян — 1½ из 3;
 Ашот Анастасян — 2½ из 5;
 Арташес Минасян — 2½ из 4.

Лучшие результаты по доскам 
 1-я — Владимир Акопян — 5 из 7;
 2-я — Руслан Пономарёв — 5½ из 7;
 3-я — Александр Граф — 5 из 8;
 4-я — Сергей Рублевский — 4½ из 5;
 1-й запасной — Константин Сакаев — 3½ из 5;
 2-й запасной — Неурис Дельгадо Рамирес — 3 из 4.

Ссылки 
 5th World Team Chess Championship: Yerevan 2001

Октябрь 2001 года
Командные чемпионаты мира по шахматам
2001 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Ереване